Вијакрусис има више значења:

 Вијакрусис (Олинала), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Вијакрусис (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику